Nučice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Nučice, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Nučice, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale